Kolari est un toponyme qui peut désigner :
Kolari, une municipalité du nord-ouest de la Finlande, en Laponie ;
Kolari, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Smederevo, district de Podunavlje.
Kolari, une localité de la Macédoine du Nord située dans la municipalité de Kitchevo.